Нароново — название населённых пунктов в России:

 Нароново — деревня в Крестецком районе Новгородской области.
 Нароново — деревня в Окуловском районе Новгородской области.
 Нароново — деревня в Порховском районе Псковской области.
 Нароново — деревня в Псковском районе Псковской области.